Der BG Pathum United Football Club  (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein, der in Pathum Thani Provinz beheimatet ist. Der Verein spielt in der ersten thailändischen Liga, der Thai League. Betrieben wird der Verein von der BG FC Sport Co.,Ltd einer Tochtergesellschaft der Bangkok Glass Industry Co., Ltd.

Der Nickname des Vereins ist The Rabbits (Thai: ).

Vereinsgeschichte 

Der Verein wurde 2006 gegründet und spielte bis zuletzt im Khǒr Royal Cup, der vierten Liga Thailands. Die Lizenz zur ersten Liga kaufte der Verein Ende 2008 dem FC Krung Thai Bank ab. Gleichzeitig übernahm Bangkok Glass auch einen Teil der Mannschaft. Anfang des Jahres 2009 nahm der Verein unter dem Namen Raj Vithi-BG FC Sport am thailändischen Queen’s Cup teil. Die Mannschaft wurde aus Spielern des FC Raj-Vithi und Bangkok Glass zusammengestellt. Die Mannschaft gewann zwei von 3 Spielen, überstand trotzdem nicht die Gruppenphase und schied nur durch das schlechtere Torverhältnis frühzeitig aus.

In seine erste Premier League Saison startete der Verein mit dem deutschen Hans Emser als Cheftrainer. Unter ihm stellte der Verein gleich einen Startrekord für die Liga auf. Die Mannschaft verlor keines der ersten dreizehn Spiele. Eigenen Angaben zufolge trat Emser Anfang Juni 2009 als Tabellenführer auf eigenen Wunsch von seinem Posten als Cheftrainer zurück. Emser, erfolgreichster Trainer des Clubs mit einem Punkteschnitt von 2,33, wollte sich wieder ganz auf seine Aufgabe als Direktor der Jugendakademie konzentrieren. Sein Nachfolger wurde Surachai Jaturapattarapong. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang es Surachai, die Mannschaft zu stabilisieren. Am Ende der ersten Thai-Premier-League-Saison stand für die Rabbits der 3. Platz. Neben dem 3. Platz in der Liga erreichte der Klub auch das Finale des Singapore Cup, einem Einladungsturnier des singapurischen Verbandes. Dort unterlag man Geylang United mit 0:1. Für die Saison 2010 konnten namhafte Neuzugänge präsentiert werden. Unter anderem Sutee Suksomkit und Ney Fabiano. Sowohl Fabiano als auch Sutee spielten zuletzt für Melbourne Victory in der australischen A-League. Im Februar 2010 nahm Bangkok Glass am 34. Queen’s Cup teil. In der Vorrunde konnte sich der Klub als Gruppenerster für die Hauptrunde qualifizieren und schaffte es bis in das Finale. Dort traf man auf Police United, den Aufsteiger in die Thai Premier League 2010. Das Finale konnte mit 4:1 gewonnen werden, und es war der erste Erfolg im Queen’s Cup für den Klub. 2010 konnte der Verein außerdem unter der Leitung des Interim Trainers Supasin Leelarit im zweiten Anlauf seit 2009 mit dem Sieg im Singapore Cup Finale den ersten internationalen Titel für den Verein sichern.

Nach dem Abstieg 2018 in die Thai League 2 wurde der Vereinsname von Bangkok Glass FC in BG Pathum United FC geändert. Ab der Saison 2019 spielt der Verein unter dem neuen Namen.

2019 ging man als Favorit in die Zweite Liga. Das konnte der Club auch mit dem Ersten Platz bestätigen und stieg somit wieder in die Thai League auf. 2020/21 spielte man eine überragenden Erstligasaison und sicherte sich am 24. Spieltag mit uneinholbaren 19 Punkten Vorsprung vorzeitig die thailändische Meisterschaft.

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im BG Stadium (), ehemals LEO Stadium (), aus. Das dreiseitige Stadion wurde in Pathum Thani errichtet und bietet 16.014 Zuschauern platz. Seit der Eröffnung 2010 war das Stadion mit Kunstrasen ausgestattet. Im November 2017 wurde der Kunstrasen entfernt und es wurde Rasen verlegt. Eigentümer sowie Betreiber ist der Erstligist BG Pathum United FC.

Spielstätten seit 2007

Vereinserfolge

National 
 Thailändischer Meister: 2020/21
 Thailändischer Vizemeister: 2021/22

 Thailändischer Pokalsieger: 2014
 Thailändischer Pokalfinalist: 2013

 Thailändischer Zweitligameister: 2019 

 Thailändischer Championscupsieger: 2021, 2022

 Queen’s Cup-Sieger: 2010

 Thai Super Cup-Sieger: 2009

 Kor Royal Cup
 2. Platz: 2007, 2008

International 
 Singapore Cup: 2010

Spieler 
Stand: 21. Januar 2023

Ehemalige Spieler

Trainer

Beste Torschützen seit 2009

Saisonplatzierung

National

International

Sponsoren

Bangkok Glass U23

Saisonplatzierung

Jugendleistungszentrum 
Der Verein hat ein Jugendleistungszentrum dessen Technischer Direktor der Deutsche Hans Emser ist. Die Akademie unterhält eine U-11, U13/14 und U16-U18 Jugendmannschaft. Vier Jugendspieler des Vereins gingen im März 2009 für einen längeren Zeitraum nach Deutschland zu Bayer 04 Leverkusen, um am Training der dortigen Jugendmannschaft teilzunehmen. Gleichzeitig unterzeichnete man ein Partnerschaftsabkommen mit dem 1. FC Kaiserslautern. Surachet Ngamtip, der Kapitän der U-19 Nationalmannschaft von Thailand, wird im April 2010 für erneut 4 Wochen mit Bayer Leverkusen's U-23 trainieren.

Sportliche Abteilungen 
Neben der Seniorenmannschaft und den beiden Jugendmannschaften, gehört auch eine Futsal-Mannschaft zum Verein. Sie spielt seit 2009 in der Thailand Futsal League. In der Mannschaft finden sich auch Spieler mit einer Behinderung.

Zuschauerzahlen seit 2011

Weblinks 

 Offizielle Website
 BG Pathum United FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 
 
 
 BG Pathum United FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 BG Pathum United FC bei facebook.com

Einzelnachweise / Erläuterungen 

Thailändischer Fußballverein
Futsalverein (Thailand)
Provinz Pathum Thani
Gegründet 2006